Mailly ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

 Mailly im Département Saône-Loire
 Mailly-Champagne im Département Marne
 Mailly-la-Ville im Département Yonne
 Mailly-le-Camp im Département Aube
 Mailly-le-Château im Département Yonne
 Mailly-Maillet im Département Somme
 Mailly-Raineval im Département Somme
 Mailly-sur-Seille im Département Meurthe-et-Moselle

Mailly oder de Mailly ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Mailly (1833–1918), belgischer Organist und Komponist
 Anton Mailly (1874–1950), österreichischer Heimatforscher
 Augustin-Joseph de Mailly, marquis d'Haucourt (1708–1794), französischer General, Chevalier du Saint-Esprit 1776 und Marschall von Frankreich 1783
 Diane-Adélaïde de Mailly-Nesle, duchess de lauraguai (1713–1760), Mätresse des französischen Königs Ludwig XV.
 François de Mailly (1658–1721), französischer Priester, Erzbischof von Arles und von Reims, Kardinal
 Louise Julie de Mailly-Nesle, comtess de Mailly (1710–1751), Mätresse des französischen König Ludwig XV.
 Marie-Anne de Mailly-Nesle, duchess de Châteauroux (1717–1744), Mätresse des französischen König Ludwig XV.
 Pauline Félicité de Mailly-Nesle, marquise de Vintimille (1712–1741), Mätresse des französischen König Ludwig XV.